Юлиеги — название нескольких рек в Карелии:

 Юлиеги (приток Тулоксы) — в Олонецком районе
 Юлиеги (река, впадает в Кутижозеро) — в Пряжинском районе